Се́льское поселе́ние Боя́ркинское — бывшее муниципальное образование со статусом сельского поселения в Озёрском районе Московской области России.

Общие сведения 
Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 года  «О статусе и границах Озёрского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Административный центр — село Бояркино.

Глава сельского поселения — Голодов Василий Юрьевич. Адрес администрации: 140560, Московская область, Озёрский район, с. Бояркино, ул. Школьная, д. 34.

География 
Расположено на севере района. Граничит с сельским поселением Клишинским и городским поселением Озёры; сельским поселением Леонтьевским и городским поселением Ступино Ступинского района; сельскими поселениями Биорковским и Акатьевским Коломенского района. Площадь территории сельского поселения составляет 29,5 тыс. га (295 км²) — больше половины площади территории района.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 27 населённых пунктов упразднённых административно-территориальных единиц — Бояркинского, Горского и Тарбушевского сельских округов:

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Озёрского района Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году